Ask är ett svenskt efternamn, som även använts som  soldatnamn. Den 31 december 2019 fanns i Sverige 1 770 personer med efternamnet Ask och 4 med efternamnet Ask-Upmark..

En känd Asksläkt härstammar från tobaksspinnaren i Marstrand Petter Ask, som i sin tur blev far till handlaren och fabrikörn i Marstrand Olof Ask (1749–1801). Han blev i sin tur far till inspektorn på Skarhults gård Johan Ask (1785–1855), far till Carl Jacob Ask. Denne var far till John Ask och Fritz Ask. Även Olof Ask (läkare), Frans Olof Ask och Sam Ask tillhör denna släkt.

Personer med efternamnet Ask eller Ask-Upmark
 Beatrice Ask (född 1956), moderat politiker, justitieminister
 Carl Jacob Ask (1825–1897), läkare, professor i kirurgi och obstetrik
 Carl Wikström Ask (född 1985), låtskrivare, producent och musiker
 Dick Ask (född 1947), skådespelare och musiker
 Efon Ask (1938–2013), fotbollsdomare
 Ejnar Ask (1909–1982), bandyspelare
 Elis Ask (1926–2003), finländsk boxare och boxningspromotor
 Erik Ask-Upmark (professor) (1901–1985), professor i praktisk medicin
 Erik Ask-Upmark (riksspelman) (född 1973)
 Frans Olof Ask (1857–1922), väg- och vattenbyggnadsingenjör
 Fritz Ask (1876–1934), oftalmolog, professor
 John Ask (1854–1907), professor i statsrätt
 Morten Ask (född 1980), norsk ishockeyspelare
 Olof Ask (född 1982), handbollsspelare
 Olof Ask (läkare) (1909–1988) 
 Oscar Ask (1883–1916), ingenjör, idrottsman, flygplanskonstruktör och flygpionjär
 Sam Ask (1878–1937), överliggare, manusförfattare och i någon mån skådespelare

Källor 

Svenska efternamn
Soldatnamn